Mambo No. 5 (Pérez Prado) - een instrumentaal nummer van Pérez Prado uit 1949
 Mambo No. 5 (A little bit of...) - Lou Bega's bewerking uit 1999 van Mambo No. 5 van Pérez Prado